vierde kwartaal van een jaar
 Q4 (wijk), wijk in Venlo
 Quake 4, een spel
 Q4, een buslijn in New York